Dachau beschreibt:

die große Kreisstadt im oberbayerischen Landkreis nordwestlich von München, siehe Dachau
den gleichnamigen Landkreis, siehe Landkreis Dachau
das Konzentrationslager, siehe KZ Dachau
die gleichnamige Gedenkstätte, siehe  KZ-Gedenkstätte Dachau
 den Titel eines Untersuchungsberichts der US-Armee zum KZ Dachau, der im Mai 1945 kurz nach der Befreiung des Lagers durch US-Truppen entstand

Dachau ist der Familienname von:

Hans Müller-Dachau (1877–1925), deutscher Maler und Plakatkünstler

Siehe auch:

Bahnhof Dachau